Booth är ett engelskt efternamn som burits av bland andra:

 Ballington Booth (1857–1940)
 Barton Booth (1681–1733)
 Bramwell Booth (1856–1929)
 Catherine Booth (1829–1890)
 Charles Booth (1840–1916)
 Connie Booth
 David Booth
 Douglas Booth
 Edwin Booth (1833–1893)
 Emma Booth-Tucker
 Evangeline Booth (1865–1950)
 Frank Booth
 George Booth, 1:e baron Delamer
 George Gough Booth
 Henry Booth, 1:e earl av Warrington
 Herbert Booth (1862–1926)
 Hubert Cecil Booth
 John Booth
 John Wilkes Booth (1838–1865)
 Junius Brutus Booth (1796–1852)
 Lucy Booth-Hellberg
 Marian Billups Booth
 Matthew Booth
 Melanie Booth
 Mitchell Booth
 Newton Booth
 Reuben Booth
 Shirley Booth
 Stephen Booth
 Tim Booth
 Wayne Booth
 William Booth (1829–1912)

Engelska efternamn